Tårup Kirke kan henvise til flere kirker i Danmark:
 Taarup Kirke i Tårup Sogn, Nyborg Kommune
 Taarup Kirke i Tårup Sogn, Viborg Kommune